«Каратель» — ряд фильмов: «Каратель» — советский фильм режиссёра Маноса Захариаса, вышедший в 1969 году.

Фильмы о персонаже Marvel Comics
 «Каратель» () — американский фильм режиссёра Марка Голдблатта, вышедший в 1989 году.
 «Каратель» () — американский фильм режиссёра Джонатана Хенсли, вышедший в 2004 году.
 «Каратель: Территория войны» () — американский фильм режиссёра Лекси Александр, вышедший в 2008 году.

См. также  «Каратель» () — американский телесериал, выходивший на Netflix в 2017—2019 годах.